O Estádio Arthur Sebastião de Toledo Ribas, comumente chamado de Tiezão, é um estádio de futebol localizado na cidade de Três Rios, pertencente ao América de Três Rios. Sua capacidade é de 5 mil pessoas. Em 2012, recebeu a partida final entre América de Três Rios e  válida pelo Campeonato Carioca da Terceira Divisão. O  foi o grande campeão.

Arthur Sebastiao Toledo Ribas
Esporte de Três Rios